Рябові́л () — українське прізвище. Старшинський козацький рід на Кубані.

Похідні прізвища 

 Рябоволенко
 Рябоволик
 Рябоволів

Персоналії 

 Рябовіл Микола Степанович (1883—1919) — Голова Кубанської Законодавчої Ради (1917—1919)
 Іван Рябовіл, С. Рябовіл — псевдоніми Івана Багряного (1906—1963), українського письменника 
 Карл Рябовіл,  — канадський дослідник раку

Примітки

Українські прізвища